O Instituto de Biologia (IB) é uma das unidades da Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP).

O Instituto 
Logo no início da concepção da Universidade, o Instituto sempre esteve nos anseios dos patronos da Unicamp. Foi uma das três primeiras unidades de ensino, pesquisa e extensão criadas da universidade. 

A primeira turma do Curso de Ciências Biológicas ingressou na UNICAMP através do Vestibular realizado em 1970. No que se refere à pós-graduação, a primeira tese de doutorado defendida no IB foi a de Antonio Carlos Corsini, no dia 20/12/1978 pelo Curso de Imunologia, sob orientação do Prof. Luiz Sebastião Prigenzi. A tese foi intitulada “Células de atividade supressora e exaustão do potencial B e T: dois fenômenos relacionados com a imunodepressão na infecção do camundongo pelo Trypanosoma (Trypanozoon) brucei brucei Plimmer & Bradford 1889” . Desde então participa ativamente para ampla construção de corpo científico nacional especializado nas áreas das ciências biológicas.

Cursos de Graduação 
 Bacharelado em Ciências Biológicas
 Licenciatura em Ciências Biológicas
 Co-responsável pelo Curso de Farmácia

Cursos de Pós-Graduação 
 Biociências e Tecnologia de Produtos Bioativos
 Biologia Animal
 Biologia Celular e Estrutural
 Biologia Funcional e Molecular
 Biologia Vegetal
 Ecologia
 Genética e Biologia Molecular
 Mestrado Profissional em Ensino de Biologia em Rede Nacional - PROFBIO

Departamentos 
O IB é formado por cinco departamentos:
 Biologia Animal
 Biologia Estrutural e Funcional
 Biologia Vegetal
 Bioquímica e Biologia Tecidual
 Genética, Evolução, Microbiologia e Imunologia

Órgãos complementares 
 Herbário
 Museu de Zoologia
 Laboratório de Microscopia Eletrônica

Ligações externas 
 Instituto de Biologia da Unicamp - site oficial

Universidade Estadual de Campinas
Instituições de biologia
Fundações em São Paulo em 1966